(The) Big Four (englisch für „Die großen Vier“) steht für:

 Big Four (Banken), in mehreren Ländern die vier größten Banken
 Big Four (Wirtschaftsprüfungsgesellschaften), die vier weltgrößten Wirtschaftsprüfer
 Big Four (Schlangen), vier in Indien beheimatete Giftschlangenarten
 Big Four Live, Jazzalbum von Max Nagl, Steven Bernstein, Noël Akchoté und Bladley Jones (2007)
 Big Four, vier große US-Eisenbahngesellschaften, siehe Cleveland, Cincinnati, Chicago and St. Louis Railway
 Big Four, vier treibende Personen hinter dem Bau der Central Pacific Railroad, siehe Central Pacific Railroad #Theodore Judah und die „Big Four“
 The Big Four, Eisenbahngesellschaften vor 1948, siehe Liste von ehemaligen Eisenbahngesellschaften im Vereinigten Königreich #The Big Four

Geografie:
 Big Four (West Virginia), Ort im McDowell County, USA
 Big Four Mountain, Berg in der Kaskadenkette in Washington, USA

Siehe auch:
 Big Four Flyer (US-amerikanische Automarke 1908)
 Overland Big Four (US-amerikanisches Automodell 1917)
 The Big Four Live from Sofia, Bulgaria (Konzert)
 Big 4 Hits (Plattenlabel 1952–1958)
 Big Four Depot (Begriffsklärung)
 Die großen Vier (Begriffsklärung)